Илья́ И́ссович Массу́х (род. 16 февраля 1970 года, Москва) — общественный деятель, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Член экспертного совета по программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России.

В 2008—2012 годах принимал участие во внедрении систем Электронного правительства и разработке портала Госуслуг. Курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента РФ «ВебВыборы-2012» С 2016 года занимается вопросом импортозамещения в сфере IT..

Биография 
Родился 16 февраля 1970 года в Москве в семье советских ученых.

После школы поступил в Московский государственный горный университет на факультет «Автоматика и управление в технических системах», который окончил в 1993 году. Служил в советской армии (1988—1990).

В 1993—1995 годах устроился по специальности в Российский государственный гуманитарный университет и в Фонд развития внешнеэкономических связей России.

В 1995—2008 годах работал в представительстве компании IBM.

В 2008 году перешел в ФГУ «Объединение Росинформресурс» в должности заместителя директора.

С ноября 2008 года работал в центральном аппарате Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в качестве советника Министра. В этой должности он занимался развитием электронного правительства.

В июле 2010 года назначен заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Под его руководством был запущен портал Госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), проведены «ВебВыборы-2012».

29 июня 2012 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Илью Массуха по его просьбе.

С октября 2012 года руководит Фондом информационной демократии. 4 марта 2013 года Указом Президента РФ № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса „Российская общественная инициатива“» исполнителем проекта был назначен Фонд информационной демократии.

С 2016 возглавил «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ).

Возглавлял рабочую подгруппу «Интернет плюс суверенитет» группы «по использованию информационно-телекоммуникационной сети Интернет в отечественной экономике при формировании её новой технологической основы и в социальной сфере». Цель состояла в координации деятельности по исполнению поручений Президента Пр-168 от 29 января 2016 года, которые даны по итогам форума «Интернет-экономика 2015».

В конце мая 2017 г. ЦКИКТ добился отмены госзакупки «Росархивом» программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel.

В 2017 году назначен руководителем направления «Информационная безопасность» межведомственной рабочей группы при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по подготовке проекта программы «Цифровая экономика».

Семья и личная жизнь 
Женат. Пятеро детей. Владеет английским языком. Увлекается зимними видами спорта, охотой, автогонками и плаванием. Болельщик ФК «ЦСКА».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Члены Общественной палаты Москвы